Chiriac se poate referi la:

Nume de familie 
 Adriana Chiriac (n. 1965), deputat moldovean
 Afanasie Chiriac (1891-secolul al XX-lea), om politic român
 Corina Chiriac (n. 1949), cântăreață română
 Cornel Chiriac (1942-1975), jurnalist român
 Constantin Chiriac (n. 1957), actor român
 Cristina Chiriac (n. 1973), femeie de afaceri română
 Dan Chiriac (actor), actor român
 Dan Chiriac (general), (n. 1950), general român
 Dorina Chiriac (n. 1973), actriță română
 Frații Chiriac, cântăreți români
 Mircea Chiriac (1919-1994), compozitor român
 Mihai Chiriac (1937-2020), deputat român
 Tudor Chiriac (n. 1949), compozitor și profesor universitar din Republica Moldova
 Viorel Chiriac (n. 1962), senator român
 Ion Apostol (n. 1962), politician din Republica Moldova
 Iulian Apostol (n. 1980), fotbalist român
 Justin Apostol (1921-1991), fotbalist român
 Maria Apostol (1954-1993), cântăreață română de muzică populară 
 Neculai Apostol (n. 1951), senator român 
 Pavel Apostol (1919-1983), filozof român de etnie ebraică
 Ștefan Apostol (n. 1974), fotbalist român
 Vasile Apostol, general român
 Veniamin Apostol (1938-2000), regizor și actor din Republica Moldova

Toponime
 Râul Chiriac, afluent al râului Nemțișor

Nume de familie românești